Holiday (album), een muziekalbum van Sammi Cheng
Holiday (Florida), een plaats
Holiday (spel), een spel dat veel lijkt op Monopoly
Holiday (televisieprogramma), een Engels reisprogramma
Holiday (Tissot), een schilderij van de Franse kunstschilder James Tissot

Personen 
Billie Holiday (1915-1959), Amerikaans jazz-zangeres
Clarence Holiday (1898-1937), Amerikaans jazzmusicus
Eugene Holiday (1962), sinds 2010 gouverneur van Sint Maarten
Henry Holiday (1839-1927), Engels kunstschilder
J. Holiday (1984), Amerikaans R&B zanger

Muzieknummers 
"Holiday (Bee Gees)" door Bee Gees
"Holiday (Dilana Smith)", door Dilana Smith
"Holiday (Green Day)" door Green Day
"Holiday (Emma Heesters)" door Emma Heesters uit 2021
"Holiday (Lil Nas X)" door Lil Nas X uit 2020
"Holiday (Madonna)" door Madonna
"Holiday (Patrick Jumpen)" door Patrick Jumpen
"Holiday (Scorpions)" door Scorpions
"Holiday (The Other Ones)" een lied uit 1987 door The Other Ones
"Holiday (Vampire Weekend)" door Vampire Weekend van het album Contra uit 2010
"Holiday (Weezer)" door Weezer
"Holiday Rap", door MC Miker G & DJ Sven

Films 
Holiday (1930), met Ann Harding en Mary Astor.
Holiday (1938), met Katharine Hepburn en Cary Grant
Holiday (2014), een film uit India uit 2014
Holiday (2018), een Deens-Nederlands-Zweedse film, geregisseerd door Isabella Eklöf.
The Holiday, met Cameron Diaz en Kate Winslet
Jour de fête, (Engelse titel Holiday), een film uit 1949 door Jacques Tati